Сельцо-Князево — деревня в Гдовском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения «Гдов» Гдовского района.

Расположена на южной границе города Гдова. Западнее находится деревня Слобода.

Население 
Численность населения деревни по оценке на 2000 год составляет 65 жителей.

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Гдовской волости.

Примечания 

Населённые пункты Гдовского района